Condado de Wilkes (Carolina do Norte)
 Condado de Wilkes (Geórgia)

Desambiguações de topônimos